Once Upon a Time in Yokohama ~B'z Live Gym'99 "Brotherhood"~ é o sexto vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 2 de agosto de 2000. O álbum tem imagens da banda tocando em um dos seus Live-Gyms, o "Brotherhood Live Gym Tour".

Faixas 
 
 F・E・A・R
 Liar！ Liar！
 Home
 Time
 Easy Come, Easy Go！
 Nagai Ai (ながい愛)
 Gin no Tsubasa de Tobe (銀の翼で翔べ)
 Skin
 Shine
 Calling
 Freeway Jam
 Real Thing Shakes
 Love Phantom
 Samayoeru Aoi Dangan (さまよえる蒼い弾丸)
 Zero
 One
 Run
 Bad Communication
 Brotherhood
 Suima-Yo! ~from B'z Live-GYM'98 "Survive"~ (Bonus Track) (スイマーよ！~from B'z Live-GYM'98 "SURVIVE"~(Bonus Track))

Álbuns de vídeo de 2000
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 2000